Lone Oak kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lone Oak (Georgia)
Lone Oak (Kentucky)
Lone Oak (Texas)